Andrej Markov (1856-1922), een Russisch wiskundige
Georgi Markov (1929-1978), een Bulgaars schrijver en dissident
Ilja Markov (1972), een Russisch snelwandelaar
Dmitri Markov (1975), een Australisch polsstokhoogspringer
Aleksej Markov (1979), een Russisch wielrenner